George Philip Baker, een Britse auteur
 George Baker (acteur), een Britse acteur
 George Baker (zanger), een Nederlandse zanger